Le toponyme Larbaâ peut désigner :

 Larbaâ, une commune algérienne de la wilaya de Batna,
 Larbaâ, une commune algérienne de la wilaya de Blida,
 Larbaâ, une commune algérienne de la wilaya de Tissemsilt,
 Larbaâ Nath Irathen, une commune algérienne de la wilaya de Tizi Ouzou.

Homonymie de localités